Данков — фамилия и топоним.

 Данков — город в России.
 «Данков» — российский футбольный клуб из Данкова.

Фамилия 
 Данков, Сидни (1913—1951) — американский учёный-физик и педагог.
 Данков, Станислав Игоревич (род. 1978) — российский футболист, игрок в пляжный футбол. Тренер.
 Данков, Фёдор Трофимович (1913—1944) — советский офицер, Герой Советского Союза.

См. также 
 Пик Данкова